Andriej Bogdanow (1958–1999) – radziecki pływak, olimpijczyk
 Andriej Bogdanow (ur. 1970) – rosyjski polityk
 Andriej Bogdanow (ur. 1992) – rosyjski saneczkarz